

Хохлова 
 Хохлова Ольга Степанівна (1891—1955) — балетна танцівниця, дружина Пабло Пікассо.
 Хохлова Ірина Вікторівна (1990) — українська спортсменка з сучасного п'ятиборства.
 Хохлова Яна Вадимівна (1985) — російська фігуристка, що виступала в танцях на льоду.

Див. також 
 Хохлов

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ